Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 96 dans le monde.

 Routes fédérales 96, 96a et 96b en Allemagne
  aux États-Unis
 Interstate 96 aux États-Unis
  dans certains départements, en France
 Route 96 en Islande
 Route européenne 96 en Turquie
  dans certains pays